Аполлинарий Микульский (, ) — архитектор Литвы конца XIX века — начала XX века.

Биография 
Окончил Строительное училище в Санкт-Петербурге (позднее Институт гражданских инженеров). В 1875—1911 годах работал в Вильно.

Проекты 
Спроектировал около 70 частных домов пышных форм историзма, а также романтических вилл в Вильнюсе, в проектах которых сочетал элементы усадебного дома, итальянской виллы, декор с резьбой по дереву:
 здание ресторана «Китай» на нынешней улице Т. Косцюшкос ( 32, 1880)
 дом по улице Тилто ( 23, 1881)
 частный дом на улице Серакауско ( 21, 1891) .

По проектам архитектора построены доходные дома
 на улице Серакауско ( 17, 1891)
 на Йогайлос ( 9 и 11, 1891)
 дом Игнатия Парчевского на Жигиманту ( 9, 1895)
 на Георгиевском проспекте (ныне  19 и 21 (1897)
 на Погулянке (ныне  20 и 22 (1899)
 на Альгирдо ( 2, 1899)
 на Й. Ясинскё ( 4-12, 1896; перестроен).

По его проекту был построен павильон сельскохозяйственных машин на углу нынешних улиц Гедимино и Якшто в стилистике модерна (1909); здание не сохранилось.

Помимо проектов, реализованных в Вильно, спроектировал также неоготические костёлы Благовещения Пресвятой Девы Марии и Святого Бенедикта в Старом Тракае (1898) и в Шяшуолеляй (Ширвинтский район, 1901). Предполагается, что по проекту Микульского построен и неоготический костёл в деревне Нача Гродненской области.

Черты стиля 
Дома по ранним проектам Микульского обычно двухэтажные, с неоштукатуренными стенами, с элементами неоготики. Более поздние здания (доходные дома) в 3—4 этажа, с особенно пышными фасадами и сочетанием мотивов классицизма, Ренессанса, ампира и других стилей.

Примечания

Ссылки 
 

Архитекторы Вильнюса
Архитекторы Литвы